Jankowiak ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Jankowiak, (* 1928), deutsche Schriftstellerin
 Günter Jankowiak (* 1951), deutscher Schauspieler, Musiker, Autor und Regisseur
 Johannes Jankowiak, (1912–2009), deutscher Schriftsteller
 Roman Jankowiak (1914–1983), polnischer Dirigent und Musikpädagoge